Името Листец носят две български села:

 Листец (Област Бургас)
 Листец (Област Силистра)